Thomas Hampson (1907-1965), atleta britannico
Thomas Hampson (1955), baritono statunitense